Naor (2155 a.C. - 2007 a.C. ) é um personagem do Antigo Testamento da Bíblia, citado no capítulo 11 do livro de Gênesis, onde é mencionado na descendência de Sem como filho de Serugue, que tinha 30 anos quando Naor nasceu.

Foi o pai de Terá, que nasceu quando ele tinha 29 anos. Terá foi o pai do patriarca Abraão, de Naor e de Harã.

De acordo com o relato bíblico, Naor viveu cento e dezenove anos depois que nasceu Terá, gerando filhos e filhas.

Idade dos patriarcas

Árvore genealógica baseada em Gênesis 

Personagens do Livro de Gênesis